Název Zalužany má více sídel:
 Zalužany, obec v okrese Příbram
 Zalužany (zámek), zámek v této vesnici
 Zalužany (Chabařovice), zaniklá obec v okrese Ústí nad Labem
 Zalužany (Mladá Boleslav), zaniklá osada v Mladé Boleslavi
 Rimavské Zalužany, obec v okrese Rimavská Sobota na Slovensku
 Zalužany, vesnice na západě Ukrajiny ve Lvovské oblasti a v Sambirském rajónu

Externí odkazy